Камы́шевка (Kамышо́вка, Камышёвка) — многозначное понятие.

Птицы 
 Камы́шевка (Kамышо́вка) — название мелких певчих птиц из семейств камышовковых или славковых, и живущих в камышах и прибрежных кустарниках. Выделяют следующие роды:
 настоящие камышовки (Acrocephalus)
 короткокрылые камышовки (Horeites)
 пёстрогрудые камышовки (Tribura)
 толстоклювые камышовки (Arundinax)
 тонкоклювые камышовки (Lusciniola)
 широкохвостые камышовки (Cettia)

Населённые пункты

Азербайджан 
 Камышевка — до 2018 года название села Гамышоба Астаринского района.

Россия 
 Камышевка — село в Белогорском районе Амурской области.
 Камышевка — село в Прохоровском районе Белгородской области.
 Камышевка — исчезнувшее село в Красноперекопском районе Крыма.
 Камышевка — село в Шатровском районе Курганской области.
 Камышевка — деревня в Суджанском районе Курской области.
 Камышевка — село в Задонском районе Липецкой области.
 Камышевка — село в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.
 Камышевка — хутор в Орловском районе Ростовской области.
 Камышевка — посёлок в Похвистневском районе Самарской области.
 Камышевка — деревня в Тамбовском районе Тамбовской области, упразднена в 1991 г.
 Камышевка — деревня в Аргаяшском районе Челябинской области.
 Камышевка — до 1964 года название деревни Огонёк в Шадринском районе Курганской области.

Украина 
 Камышевка — посёлок городского типа в Донецкой области.

Реки 
 Камышевка (приток Алтаты)
 Камышевка (приток Исети)
 Камышовка (приток Трещевки)
 Камышовка (приток Гороховки)

См. также 
 Камыш (значения)
 Камыши
 Камышин
 Камышинка
 Камышка
 Камышовая
 Камышовка
 Камышово
 Камышовый